A Grande Loja Feminina da Bélgica (em Francês: "Grande Grande Loge Féminine de Belgique" e em Flamengo: "Vrouwengrootloge van België") sendo resumidadmente chamada de G.L.F.B./VvB, foi criada em 1981, e é a Obediência Maçônica  maçónica exclusivamente Feminina da Bélgica sendo uma obediência adogmática e de cariz liberal.

Resumo histórico sobre a Grande Loja Feminina da Bélgica 
A Grande Loja Feminina da Bélgica teve duas fases históricas de existência e desenvolvimento:

A primeira é a que leva às condições para o levantamento de colunas desta Grande Loja, assim foram criadas duas primeiras Lojas, a R∴L∴ Egalité a Oriente de Charleroi, em 1973 e a R∴L∴Irini em Bruxelas em 24 de Abril de 1974 por irmãs Belgas e Francesas da Grande Loja Feminina de França, mais tarde e até 1981 levantaram colunas, uma terceira loja a Oriente de Bruxelas e uma quarta a Oriente de Liége. 17 de Outubro de 1981 é criada a Grande Loja Feminina da Bélgica pela união dessas quatro lojas e instalada a Grande Loja por irmãs mestres maçons da Grande Loja Feminina de França.

Organização e estrutura interna 

A Grande Loja Feminina da Bélgica detém uma estrutura democratica de poder, baseada numa Constituição interna aprovada pelo o poder legislativo que é exercido pela Assembleia Geral e tem o poder executivo que é exercido pelo Concelho Federal assistido por um Grande Colégio (sendo semelhante a estrutura organizativa da Grande Loja Feminina de França, pois foi esta que lhe deu origem).

Assim esta constitui-se como uma federação de  lojas que trabalham nos três primeiros graus da maçonaria simbólica. Enquanto Obediência Maçônica e nos seus trabalhos de Grande Loja esta trabalha no  Rito Escocês Antigo e Aceito tendo as lojas liberdade de escolha para funcionar nos seus ritos, sendo que os que são actualmente utilizados pelas lojas são o  Rito Escocês Antigo e Aceito, o  Rito Francês ou Moderno e o  Rito Francês Restabelecido

A Grande Loja Feminina da Bélgica no presente 

A Grande Loja Feminina da Bélgica detém hoje cerca de quatro dezenas de  lojas, sendo dessas pelo menos vinte cinco na Valónia e cinco na Flandres e tem mais de mil e setecentas irmãs.

A R∴L∴ La Croisée des Chemins (O Cruzamento dos Caminhos), foi criada em Bruxelas e inicia e é composta por irmãs doutros paises e que vêm residir temporariamente na Bélgica.

Tal qual como a Grande Loja Feminina de França, a Grande Loja Feminina da Bélgica também fundou e mantem ligadas á sua estrutura lojas no estrangeiro, a saber:
Dinamarca onde fundou e mantém uma loja a Oriente de Copenhaga e outra a Oriente de Odense;
Estados Unidos da América onde criou e mantém ligada á sua estrutura quatro lojas, duas em Nova Iorque a R∴L∴ Universalis (n.º 21 do seu quadro) e a R∴L∴ Silence (n.º 35 do seu quadro), uma em  Washington (a capital do país), a R∴L∴ Emounah (n.º 34 do seu quadro), e uma quarta em Los Angeles a R∴L∴ Aletheia (n.º 32 do seu quadro).

Deste modo a Grande Loja Feminina da Bélgica trabalha em quatro linguas, o  francês, o  flamengo, o  inglês e o  dinamarquês.

Assim e no plano internacional esta adere ao CLIMAF - Centro de Ligação Internacional das Maçonarias Femininas no ano seguinte, em 1982, participando regularmente nos seus Congressos internacionais. Deste modo também adere ao CLIPSAS em 1984 onde se mantém como um membro muito activo e ao SIMPA depois de 1998.

Ver também

 Grande Loja Feminina de França
 Le Droit Humain
 Símbolos maçônicos
 Maçonaria
 Lista de maçons
 Lista de maçons ilustres

Ligações externas

Website oficial da Grande Loge Féminine de Suisse

Bibliografia

Roger Dachez, Histoire de la franc-maçonnerie française, PUF, Paris, 2003, ISBN 2-13-053539-9

G